Diana Iovanovici-Șoșoacă (née le  à Bucarest, République socialiste de Roumanie) est une avocate et personnalité politique d'extrême droite roumaine.

Parcours politique 
Elle acquiert une popularité importante en 2020 après avoir publié plusieurs messages contre les mesures de restriction dues au Covid-19 sur les réseaux sociaux tels que Facebook.

Iovanovici-Șoșoacă est une ancienne membre de l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR) et fait partie du Sénat de Roumanie pour le district électoral 24 du Județ de Iași depuis son élection, le 21 décembre 2020. Elle déclare par la suite qu'elle ne voulait pas entrer au Parlement roumain mais qu'elle avait été forcée par d'autres personnes qui avaient fait pression sur elle pour qu'elle se présente.

Le , elle est exclue de son groupe parlementaire après que les membres de l'AUR Claudiu Târziu et Sorin Lavric ont proposé son exclusion pour ne pas avoir suivi la stratégie du parti. Par la suite, le , elle rejoint S.O.S. Roumanie, parti fondé en .

Elle soutient également un retrait de l'Union européenne.

Polémiques

Complotisme 
Șoșoacă est l'une des principales figures anti-vaccin de la Pandémie de Covid-19 en Roumanie. Le , elle accuse les États-Unis d'avoir provoqué les séismes de 2023 en Turquie et Syrie à l'aide d'une arme sismique.

Liens avec la Russie 
Diana Șoșoacă est également régulièrement critiquée dans les médias roumains pour ses liens avec la Russie. L'agence de presse Sputnik, contrôlée par l'État russe, l'a nomme au titre de . De plus, en , en plein contexte d'invasion russe de l'Ukraine, Șoșoacă et 3 autres parlementaires rencontrent l'ambassadeur de Russie à Bucarest lors d'un évènement , où le thème d'une  dans l'invasion est abordé, sans l'approbation de la représentation par la direction du Parlement. L'un de ces parlementaires, le député PSD Dumitru Coarnă, est exclu du parti peu après la rencontre.

Notes et références 

Sénateur roumain
Politique en Roumanie
Avocat roumain
Antieuropéanisme